La saison 2005 du Championnat d'Ouganda de football est la trente-sixième édition du championnat de première division ougandais. En raison du retrait du sponsor principal du championnat en début d'année, la compétition est modifiée afin de pouvoir être disputée sur une période raccourcie (4 mois au lieu de 8).

Les quinze équipes sont réparties en trois poules de cinq où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. Les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes disputent ensuite la phase finale, jouée sous forme de matchs à élimination directe aller-retour. Les sept autres clubs jouent la poule de relégation.

C'est le club de Police FC qui remporte le titre cette saison après avoir battu en finale le septuple tenant du titre, Villa SC. C'est le tout premier titre de champion d'Ouganda de l'histoire du club.

Participants

Compétition

Phase de poules 
Les classements sont basés sur le barème de points classique : victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0.

Groupe B :

|}
Groupe C :

|}
|width=25%|

|}

Phase finale

Poule de relégation 
Les résultats complets sont inconnus. Seuls Kinyara Sugar Works FC et Kampala United parviennent à se maintenir en Super League.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Championnat d'Ouganda de football

Lien externe 
  Résultats complets sur le site RSSSF

Ouganda
2005
2005 en Afrique